GPU-Z — бесплатная прикладная программа для отображения технической информации о видеоадаптере (видеоконтроллере/видеокарте/видеомодуле), работающая под ОС Microsoft Windows. Программа отображает технические характеристики графического процессора и его видеопамяти, то есть определяет производителя и название видеоадаптера, тип видеопроцессора и его характеристики, размер и тип видеопамяти, дату и версию видеобиос, дату и версию видеодрайвера, а также показывает поддерживаемые видеопроцессором графические технологии и стандарты. Программа GPU-Z может заодно дополнительно определить температуру и частоту ядра, частоту видеопамяти и скорость вращения кулера и провести онлайн сравнение устройства с другими аналогичными продуктами.

История 
В версии 0.5.8 появился новый графический тест для точного определения числа линий PCI Express.

В версии 0.6.3 GPU-Z поддерживает новую возможность: измерение энергопотребления IGP (встроенной графики) на Intel «Sandy Bridge» и «Ivy Bridge».

Возможности 
В версии 2.39.0 программа позволяет узнать следующие данные:

 О видеокарте:
 Имя видеокарты в операционной системе
 Внутреннее кодовое имя графического процессора (GPU)
 Номер ревизии GPU
 Техпроцесс GPU
 Площадь ядра GPU
 Дата представления видеоадаптера (дата внутреннего BIOS)
 Количество транзисторов
 Версия BIOS адаптера
 Данные о поддержке UEFI адаптером
 Идентификатор производителя видеодаптера согласно PCI SIG
 Идентификатор адаптера
 Количество блоков растрового вывода (ROP) и наложения текстур (TMU)
 Интерфейс системной шины адаптера
 Количество шейдерных процессоров и их вид
 Поддерживаемая версия DirectX
 Скорость обработки пиксеслей
 Скорость обработки текселей
 Тип видеопамяти и её производитель
 Ширина шины обмена между GPU и видеопамятью
 Объём видеопамяти
 Пропускная способность видеопамяти
 Версия драйвера
 Дата выпуска драйвера
 Цифровая подпись для драйвера
 Частота GPU (стандартная/фактическая)
 Частота видеопамяти (стандартная/фактическая)
 Частота шейдерного блока GPU (стандартная/фактическая)
 Наличие связки адаптеров в системе (SLI / CrossFire)
 Наличие поддержки технологии Resizable BAR
 Поддерживаемые технологии (CUDA, PhysX, OpenCL, DirectCompute, DirectML, Vulcan, Ray Tracing, OpenGL)
 Датчики данных в реальном времени (в зависимости от адаптера):
 Частота ядра GPU
 Частота видеопамяти
 Температура GPU
 Скорость вращения вентилятора системы охлаждения адаптера
 Загрузка GPU
 Загрузка контроллера видеопамяти
 Загрузка блока обработки видео
 Загрузка шины интерфейса адаптера
 Опрос датчика стабильности работы GPU
 Потребляемая мощность
 Потребляемый объём видеопамяти
 Напряжение питания адаптера
 Напряжение питания ядра GPU
 Сила потребляемого тока ядром GPU
 Температура фаз регулятора напряжения
 Температура центрального процессора (CPU)
 Объём используемой системной памяти
 Дополнительно:
 Дата выпуска драйвера
 Наличие универсального драйвера адаптера для UWP
 «Качество GPU» в процентах — условная величина анализа электрических утечек (ASIC quality)
 Лимит энергопотребления относительно стандартного значения адаптера
 Диапазон изменений энергопотребления относительно стандартного значения адаптера
 Поддержка адаптером режима сверхнизкого энергопотребления
 Подробные данные о BIOS адаптера
 Данные о поддерживаемых видеопамятью таймингах на различных частотах работы
 Версия WDDM
 Информация о поддержке аппаратного декодирования различных форматов видео
 Подробная информация о поддержке адаптером различных технологий и расширений в API DirectX, OpenCL, Vulkan.

См. также 
 CPU-Z

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзоры
 
 
 GPU-Z на 3DNews
 GPU-Z Материалы по тегу gpu-z :: Overclockers.ru

Системное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows